Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Nick Brown e Andrew Castle 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Gary Muller /  Jim Pugh (primo turno)
 Jeremy Bates /  Laurie Warder (semifinali)

 Kelly Jones /  Jorge Lozano (primo turno)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Manchester Open 1991
ATP Tour 1991